Blokland ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Beelaerts van Blokland (1872–1956), niederländischer Politiker und Diplomat
 Hans Blokland (* 1943), niederländischer Politiker
 Pieter Blokland (1920–1976), niederländischer Bauingenieur
 Talja Blokland (* 1971), niederländisch-deutsche Soziologin und Stadtforscherin
 Rogier Blokland (* 1971), niederländischer Linguist

Siehe auch:
 Beelaerts van Blokland
 Blockland